Divizia A (1963/1964) – 46. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Bukareszt. Tytuł króla strzelców zdobyli Constantin Frăţilă (Dinamo Bukareszt) oraz Cornel Pavlovici (Steaua Bukareszt), którzy strzelili po 20 goli. Do Divizia B spadły zespoły Ştiinţa Timiszoara i Siderurgistul Gałacz.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 }

1963 w piłce nożnej
1964 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii